Walkerville kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Verenigde Staten
 Walkerville (Michigan)
 Walkerville (Montana)

Canada
 Walkerville (Ontario)